Laura Lansing Slept Here (br: Laura Lansing Dormiu Aqui) é um filme estadunidense de 1988, do gênero comédia, dirigido por George Schaefer e produzido para a TV americana.

Sinopse
Hepburn interpreta uma famosa romancista, que aceita uma aposta sugerindo que ela não pode sobreviver uma semana de vida com uma família de classa média.

Elenco
Katharine Hepburn ...  Laura Lansing
Karen Austin      ...  Melody Gomphers
Brenda Forbes     ...  Doris
Joel Higgins      ...  Walter Gomphers

Ligações externas
Filme no IMDB

Filmes dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1988
Filmes de comédia
Filmes em língua inglesa